Ве́ра Тимофе́ева:
 Тимофеева, Вера Васильевна (1915—2003) — советский и российский литературовед.
 Тимофеева, Вера Трофимовна (1930—1985) — советский животновод, Герой Социалистического Труда (1958).